Ренато Сангинетти (, 22 апреля 1916 — 6 июня 1992, Буэнос-Айрес) — аргентинский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионата Аргентины 1946 г.

В составе сборной Аргентины участник радиоматчей со сборной Испании (1946 и 1948 гг.).

Участник ряда крупных международных соревнований (в первую очередь традиционных турниров в городе Мар-дель-Плата).

В ряде источников его путают с гроссмейстером Раулем Сангинетти (например, на сайте 365Chess ему приписаны партии Рауля Сангинетти из турнира в Сан-Паулу, 1977 г.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Рен. Сангинетти в базе Chessgames
 Личная карточка Рен. Сангинетти на сайте 365Chess

Шахматисты Аргентины
Шахматисты XX века
Умершие в Буэнос-Айресе